Turn Back — третій студійний альбом гурту «Toto», випущений у січні 1981 року, лейблом Columbia.

Композиції 
 "Gift with a Golden Gun" – 4:00
 "English Eyes" – 6:11
 "Live for Today" – 4:00
 "A Million Miles Away" – 4:26
 "Goodbye Elenore" – 4:52
 "I Think I Could Stand You Forever" – 5:25
 "Turn Back" – 3:58
 "If It's the Last Night" – 4:28

Персоналії 
Toto
 Боббі Кімбелл: лід- та бек-вокал
 Стів Лукатер: гітари, бек-вокал, лід-вокал у піснях 3, 6 та 8
 Девід Пейч: клавішні, синтезатор, бек-вокал
 Стів Поркаро: клавішні, лід-вокал у пісні "Takin' It Back"
 Девід Хангейт: бас-гітара, акустична гітара у 6 пісні 
 Джефф Поркаро: барабани

Запрошені музиканти
 Lenny Castro: percussion
 Jim Horn: saxophone, wind instruments
 Chuck Findlay: horns
 Roger Linn: synthesizers
 Marty Paich: string arrangements
 Sid Sharp: string arrangements
 Cheryl Lynn: backing vocals on Georgy Porgy

Альбоми Toto
Англомовні музичні альбоми